Полошница може бити:

 Горња Полошница, насеље у општини Косјерић
 Доња Полошница, насеље у општини Косјерић